Die FIA-Formel-2-Meisterschaft 2020 der Automobilrennserie für Formel-Rennwagen ist die vierte Saison der FIA-Formel-2-Meisterschaft als FIA-Meisterschaft und die sechzehnte Saison der Rennserie (inkl. der Jahre als GP2-Serie) insgesamt.

Änderungen 2020

Technisches Reglement 

Zur Saison 2020 gab der Reifenhersteller Pirelli die Einführung der 18-Zoll-Reifen bekannt, die zum ersten Mal bei den offiziellen Testfahrten in Bahrain (1.–3. März) zum Einsatz kommen sollen. Die 18-Zoll-Reifen sollen auch in der Formel 1 zum Einsatz kommen, allerdings erst zur Saison 2021 (verschoben auf 2022 aufgrund der Corona-Krise).

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwenden das Dallara-Chassis F2 2018, Motoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli. Zahlreiche Fahrer gehören zudem einem Nachwuchsprogramm eines Formel-1-Rennstalls an und sind dort teilweise auch als Test- und Ersatzfahrer aktiv.

 Da die Nummer 19 aus Respekt vor dem im vergangenen Jahr verstorbenen Anthoine Hubert nicht mehr vergeben wird, geht Prema Racing dementsprechend mit den Nummern 20 und 21 an den Start.

Änderungen bei den Fahrern im Detail 
Mit Jack Aitken (Campos Racing), Mick Schumacher (Prema Racing) und Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi Racing), der beste Rookie der vergangenen Saison, blieben lediglich drei Fahrer bei ihren jeweiligen Teams. Aitkens neuer Teamkollege wurde Guilherme Samaia, der 2019 in der Euroformula Open fuhr. An der Seite von Schumacher fuhr mit Robert Schwarzman der amtierende Gesamtsieger der FIA-Formel-3-Meisterschaft und einer von insgesamt neun Rookies in der Formel 2. Schwarzman trat die Nachfolge von Sean Gelael an, der 2020 für das französische Team DAMS fuhr, das im vergangenen Jahr die Teammeisterschaft holte. Teamkollege von Gelael war Dan Ticktum, der zuletzt in der japanischen Super Formula aktiv war. Beide ersetzten Sérgio Sette Câmara bzw. Nicholas Latifi, der 2020 für Williams Racing in der Formel 1 fuhr. Indes wurde Zhou von Callum Ilott unterstützt, der im vergangenen Jahr für Charouz Racing System fuhr.

Nyck de Vries, der amtierende Champion, verließ die Serie und ART Grand Prix und fuhr 2020 in der FIA-Formel-E-Meisterschaft für Mercedes-Benz; sein alter Teamkollege Nikita Masepin verließ das Team ebenfalls und schloss sich Hitech Grand Prix an, das in diesem Jahr sein Debüt in der Formel 2 gab. Masepins neuer Teamkollege wurde Luca Ghiotto, der im vergangenen Jahr Dritter wurde und nun von Ilott beerbt wurde. Die freigewordenen Plätze bei ART Grand Prix übernahmen mit Marcus Armstrong, dem amtierenden Vizemeister der FIA-Formel-3-Meisterschaft, und Christian Lundgaard zwei Rookies. Letzterer wiederum legte bereits einige Kilometer in der Formel 2 zurück, als er 2019 beim Saisonfinale in Abu Dhabi Ralph Boschung bei Trident ersetzte.

Carlin Motorsport hatte nach den Verpflichtungen der beiden Formel-3-Piloten Yuki Tsunoda und Jehan Daruvala ein mit Rookies komplett neu besetztes Fahrerfeld. Beide waren außerdem Teil des Nachwuchsförderprogramms von Red Bull Racing und ersetzten Louis Delétraz und Nobuharu Matsushita. Delétraz kehrte nach einem Jahr bei Carlin wieder zurück zu Charouz Racing System und wurde neuer Teamkollege von Pedro Piquet, einem weiteren Rookie aus der Formel 3 und gleichzeitigem Ersatz von Juan Manuel Correa. Matsushita bildete zusammen mit Felipe Drugovich bei MP Motorsport ebenfalls ein komplett neues Fahrerduo, nachdem Jordan King und Mahaveer Raghunathan das Team zum Ende der vergangenen Saison verlassen hatten. Arden International trat unter dem neuen Namen BWT HWA Racelab und mit einem neuen Fahrerduo an. Nachdem Artem Markelov bereits an den letzten beiden Rennwochenenden der FIA-Formel-2-Meisterschaft 2019 den verstorbenen Anthoine Hubert ersetzt hatte, bekam er für diese Saison ein Vollzeitcockpit im Team neben Giuliano Alesi, der letzte Saison für Trident fuhr. Letztere gingen mit den beiden Piloten Roy Nissany und Marino Satō an den Start.

Rennkalender 
2020 wurden insgesamt zwölf Rennwochenenden ausgetragen. Alle Veranstaltungen fanden in Verbindung mit den Formel-1-Grand-Prix-Rennen statt.

Bis auf die Veranstaltung in Monaco (Hauptrennen freitags und Sprintrennen am Samstag) fanden alle Hauptrennen jeweils samstags und alle Sprintrennen jeweils sonntags statt.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden die Rennen in den Niederlanden, Monaco, Frankreich und Aserbaidschan komplett abgesagt. Darüber hinaus wurden Rennen in Mugello dem Kalender hinzugefügt.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekommen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhalten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhält der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startet, vier Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielt, erhält zwei Punkte.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der FIA-Formel-2-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2020
Motorsportsaison 2020